Lake View Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Lake View Township (Illinois), nicht mehr existent
 Lake View Township (Minnesota)
 Lake View Township (South Dakota)

Siehe auch:
 Lakeview Township